San Martín bzw. San Martin steht für:

Personen
 Álvaro López San Martín (* 1997), spanischer Tennisspieler
 Carlos San Martín (* 1993), kolumbianischer Leichtathlet
 Conrado San Martín (1921–2019), spanischer Schauspieler
 Cosme San Martín (1849–1906), chilenischer Maler
 José de San Martín (1778–1850), südamerikanischer Revolutionär
 Juan San Martín (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), uruguayischer Dichter
 Luis Marín de San Martín (* 1961), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Kurienbischof
 Nelson San Martín (* 1980), chilenischer Fußballspieler
 Ramón Grau San Martín (1882–1969), kubanischer Arzt und Präsident der Republik Kuba
 Laurie San Martin, US-amerikanische Komponistin, Musikpädagogin, Dirigentin und Klarinettistin

Orte
 Argentinien
 José de San Martín (Chubut), Hauptstadt des Departamento Tehuelches der Provinz Chubut
 Libertador General San Martín im Departamento Ledesma der Provinz Jujuy
 San Martín (Buenos Aires)
 San Martín (Catamarca)
 San Martín (Mendoza)
 San Martín (Misiones)
 San Martín (San Luis) im Departamento Libertador General San Martín der Provinz San Luis
 San Martín de las Escobas in der Provinz Santa Fe
 San Martín de Los Andes in der Provinz Neuquén
 San Martín 1 und San Martín 2, in der Provinz Formosa
 Barrio Parque General San Martín, Provinz Buenos Aires
 Colonia San Martín, Provinz Buenos Aires
 General José de San Martín, Provinz Chaco
 General San Martín (La Pampa)
 General San Martín (San Juan)
 José de San Martín (Chubut)
 Libertador San Martín, Provinz Entre Ríos
 Puerto General San Martín, Provinz Santa Fe
 Villa San Martín (San Juan)
 Loreto (Santiago del Estero), auch Villa San Martín
 Bolivien
 San Martín (Oruro), Ort in der Provinz Ladislao Cabrera im Departamento Oruro
 San Martín (Pando), Ort im Municipio Santos Mercado im Departamento Pando
 San Martín (San Ignacio), Ort im Municipio San Ignacio de Velasco im Departamento Santa Cruz
 Italien
 San Martin, piemontesischer Name der Gemeinde San Martino Canavese in der Provinz Turin
 Kolumbien
 San Martín (Cesar) im Departamento del Cesar
 San Martín (Meta) im Departamento del Meta
 Spanien
 San Martín (Santiurde de Toranzo), Kantabrien
 San Martín (Soba), Kantabrien
 San Martín (La Rioja)
 San Martín del Río, Aragón
 San Martín del Tesorillo, Andalusien
 San Martín (Málaga), Stadtteil Málagas
 Sant Martí, Stadtteil Barcelonas, kastilisch San Martín
 USA
 San Martin (Kalifornien) im Bundesstaat Kalifornien

Regionen
 Argentinien
 Departamento General José de San Martín
 Departamento General San Martín (Córdoba)
 Departamento General San Martín (La Rioja)
 Departamento Libertador General San Martín (Chaco)
 Departamento Libertador General San Martín (Misiones)
 Departamento Libertador General San Martín (San Luis)
 Departamento San Martín (Corrientes)
 Departamento San Martín (Mendoza)
 Departamento San Martín (San Juan)
 Departamento San Martín (Santa Fe)
 Departamento San Martín (Santiago del Estero)
 Bolivien
 Kanton San Martín, Provinz Ladislao Cabrera, Departamento Oruro
 El Salvador
 San Martín (El Salvador), Gemeinde im Departamento San Salvador
 Mexiko
 San Martín de Hidalgo, Gemeinde
 San Martín Texmelucan, Gemeinde
 Peru
 Region San Martín
 Provinz San Martín
 Distrikt San Martín, Distrikt in der Provinz El Dorado
 Distrikt San Martín de Porres, Distrikt in Lima

Inseln
 Frankreich, Niederlande
 St. Martin (Insel) in der Karibik, historisch Isla de San Martín
 Argentinien
 Isla de San Martín, Insel im Río Iguazú
 Mexiko
 Isla San Martín, früher Isla de Cenizas, "Ascheinsel", Vulkaninsel vor Baja California

Straßen und Plätze
 Avenida San Martín (Buenos Aires)
 Calle San Martín (Buenos Aires)
 Calle San Martín (Rosario)
 Parque General San Martín (Mendoza)
 Plaza San Martín (Córdoba)
 Plaza San Martín (Formosa)
 Plaza San Martín (Lima)
 Plaza San Martín (Rosario)
 Plaza General San Martín, Buenos Aires
 Puente Libertador General San Martín

Sportvereine
 CA San Martín de San Juan, argentinischer Fußballverein
 CA San Martín de Tucumán, argentinischer Fußballverein
 Universidad San Martín, offiziell: Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, Fußballclub aus Lima, Peru

Schiffe
 San Martín (Schiff), Flaggschiff der Spanischen Armada von 1588 
 General San Martin (Schiff), deutsches Kreuzfahrtschiff 1923–1925
 General San Martin (ex Thuringia), deutsches Passagierschiff 1930 bis 1945  
 ARA San Martín, argentinischer Panzerkreuzer 1896–1935
 ARA General San Martín, in Deutschland gebauter argentinischer Eisbrecher

Sonstiges:

Antarktika:
 San-Martín-Gletscher, Gletscher im Queen Elizabeth Land
 General-San-Martín-Station, argentinische Antarktisstation
 San-Martín-Canyon
Sowie:
 Lago O’Higgins/San Martín, See an der chilenisch-argentinischen Grenze
 San Martín (Vulkan), Vulkan in der Sierra de los Tuxtlas, Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 (2745) San Martin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Sant Martí
 San Martino
 Sânmartin
 Samartín